Ге́рман Генна́дьевич Луко́мников (род. 6 мая 1962, Баку) — русский поэт, прозаик, палиндромист, перформансист, составитель антологий. До начала 1994 г. подписывался псевдонимом Бонифаций.

Биография 
Родился 6 мая 1962 года в Баку. Отец — поэт и художник Геннадий Ильич Лукомников. С 13 лет живет в Москве. Стихи пишет с детства; с 1990 года полностью посвятил себя литературной работе.

С 1989 года выступал с чтением произведений отца и своих собственных; начиная с 1990 года сотрудничал с газетой «Гуманитарный фонд» (первые публикации). Печатался также в журналах «Знамя», «Огонёк», «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Соло» и др., в газетах и альманахах. Многие стихи Бонифация и Г. Лукомникова публиковались как детские в журналах «Весёлые картинки», «Фигли-мигли», «Вовочка». Постоянно сотрудничает с художницей Асей Флитман.

Стихи, написанные под псевдонимом Бонифаций, были включены в антологию «Самиздат века» (Самиздат века. / Сост. А. И. Стреляный, Г. В. Сапгир, В. С. Бахтин, Н. Г. Ордынский. — Минск-М.: Полифакт, 1997), в различные антологии авангардной поэзии, проза — в антологию новейшей прозы «Время рожать» (Время рожать: Сборник /Сост. В. В. Ерофеев. — М.: Подкова; Деконт+, 2001), в сборник «Очень короткие тексты» (Очень короткие тексты: В сторону антологии. — М.: НЛО).

В декабре 1991 года вместе с Андреем Белашкиным подготовил и провёл первый фестиваль палиндрома, а в 1992 году — первую конференцию по проблемам палиндрома, что способствовало популяризации палиндрома и положило начало консолидации поэтов-палиндромистов. В 1993—1994 годах составил первую антологию русского палиндрома, а в 2001 году, совместно с Сергеем Фединым и при консультации Дмитрия Авалиани составил Антологию русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии (М.: Гелиос АРВ, 2002).

В 2005 году вместе с Игорем Карауловым провёл 1-й и 2-й фестивали поэзии Живого Журнала «Каррент поэтри».

Как составитель и редактор подготовил к изданию книги Юрия Смирнова «Слова на бумаге» (М.: культурный слой, 2004) и (совместно с В. И. Орловым) Даниила Соложева «Стихотворения» (М.: Летний сад, 2011).

Один из составителей (вместе с И. Ахметьевым, В. Орловым и А. Урицким) двухтомной антологии «Русские стихи 1950—2000 годов» (М.: Летний сад, 2010).

Регулярно выступает с чтением своих стихов, участвовал в слэмах (победитель первого российско-украинского слэма, лауреат Coupe du Monde de Slam Poésie 2015). Ведет блог в Живом Журнале под ником «lukomnikov_1». Помимо основного, ведёт еще несколько блогов, в одном из которых с февраля 2012 года выкладывает вышеупомянутую двухтомную антологию.

Книги Бонифация 
 Вѣшнія воды: Сборник срамной лирики. — М.: Издательская квартира Андрея Белашкина, 1993. — 48 с.
 Стихи. — СПб, Красный матрос, 1997. — 44 с. Илл. Эврики Джанглла.
 Птицелов (оплот-идея). — Казань, 1997. — 20 с. Илл. Эврики Джанглла. Палиндром-целовертень. «Рекомендовано для средних учебных заведений как диктант с обратной орфографической проверкой».
 Бонифаций и Герман Лукомников. Стих нашёл. — М.: Дом детской книги, 2000. — 16 с. Сост. М.Есеновский. Рис. Д.Герасимовой. Для семейного чтения.
 Бонифаций и Ася Флитман. Мы буковки. — М.: А и Б, 2001. — [96 с.]

Книги Германа Лукомникова 
 Бонифаций и Герман Лукомников. Стих нашёл. — М.: Дом детской книги, 2000. — 16 с. Сост. М. Есеновский. Рис. Д.Герасимовой. Для семейного чтения.
 Лукомников Герман. 25 стихотворений школьницы Светланы Котовой, присланных ею на конкурс «Волшебное слово». — М. «Кипарисовый ларец звучащей раковины». 2001. 30 с.
 Дмитрий Кузьмин. Стихотворения Германа Лукомникова. Осень 2000: Произведения, написанные [Лукомниковым!] с 1 сентября по 30 ноября 2000 года. — М.: Издательская квартира Андрея Белашкина; Изд-во А и Б, 2001. — 36 с.
 Японские поэты + Герман Лукомников. Бабочки полет, или Хокку плюс. — М.-СПб.: Красный Матрос, 2001. — 100 с. Идея В.Белоброва и О.Попова. Использованы переводы Веры Марковой. Художник Ася Флитман.
 Стихи сезона. Зима 2000/2001: Произведения, написанные с 1 декабря 2000 по 28 февраля 2001 года. — М.: Издательская квартира Андрея Белашкина; Изд-во А и Б, 2001. — 28 с.
 

 Лукомников Г. (Бонифаций). Слова: Книга стихотворений. — М.: Издание Льва Шпринца, 2003. — 108 с.
 Бонифаций и Герман Лукомников. При виде лис во мраке/ Илл. Аси Флитман. — М.: Самокат, 2011. — 96 с.
 Лукомников, Г. Хорошо, что я такой : почти детские стихи / Герман Лукомников; иллюстрации: Коля Филиппов; составление, дизайн и вёрстка: Мария Бабурова. — Москва : Самокат, 2019. — 95 с. : ил. — (Поэтическая серия «Самоката»).

Литература 
 «Книжное обозрение», 12 марта 1994, с.7. Д.Кузьмин (под псевдонимом Р.Нант).
 А.Урицкий. Нарушитель // «Знамя», № 12, 1997.
 И.Кукулин. От перестроечного карнавала к новой акционности. Текст II // НЛО, № 51 (2001).
 Елена Семенова. Скульптура во времени. «Полет разборов» при участии Германа Лукомникова // Независимая газета. Приложение НГ-Exlibris. 08.10.2015
 Сергей Федин. Лучшие игры со словами. — Москва: Рольф, 1999. — 256 с. - ISBN 5-7836-0178-0.

Интервью

Ссылки 
 
 
 Герман Лукомников. Поэтический вечер в «Манеже»
 Автобиография
 Собрание сочинений Бонифация и Германа Лукомникова на сайте «Вавилон»
 Мы буковки. Стихи Бонифация, картины Аси Флитман.
 Антология русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии на сайте С.Федина
 
 Антология «Русские стихи 1950—2000» в Живом журнале
 Публикации Германа Лукомникова в журнале «Кукумбер» и статья Ольги Корф о писателе

Примечания 

Русские поэты
Палиндромисты
Поэты России
Редакторы России
Родившиеся в 1962 году
Родившиеся 6 мая
Родившиеся в Баку
Персоналии по алфавиту
Поэты XXI века